Osoby noszące nazwisko Riedel:
 Bernhard Riedel (ur. 18 września 1846 w Teschentin, zm. 12 września 1916 w Jenie) – niemiecki chirurg.
 Lars Riedel (ur. 28 czerwca 1967 w Zwickau) – niemiecki lekkoatleta – dyskobol. 
 Oliver Riedel (ur. 11 kwietnia 1971 w Schwerinie) – muzyk niemiecki, basista zespołu Rammstein.
 Ryszard Riedel (ur. 7 września 1956 w Chorzowie, zm. 30 lipca 1994 w Chorzowie) – wokalista zespołu Dżem.
 Sebastian Riedel (ur. 2 marca 1978 w Tychach) – polski muzyk, gitarzysta.
 Wanda Rhiedel – doktor nauk biologicznych, zoolog, trichopterolog.

Inne:
 Z6 "Theodor Riedel" – niemiecki niszczyciel typu 1934A (Leberecht Maass) z okresu przedwojennego i II wojny światowej.